Наталья Аристархова (род. 31 октября 1989 года) — российская легкоатлетка, Мастер спорта России международного класса.

Биография 
Родилась на Украине, в 2000 году переехала с семьёй в Россию. Занимается лёгкой атлетикой с 13 лет. В 2013 окончила с отличием КГПУ им. Астафьева.

 Победитель Командного Чемпионата Европы (2013 г. Гейсхед. 3000 м с/п- 9,30)
 бронзовый призёр международного экидена (2013, Япония)
 трёхкратная чемпионка России (2013; 2014; 2015)
 двукратная победительница Командного Чемпионата России (2012; 2013)
 призёр зимних чемпионатов России (2012; 2013; 2014)
 победитель первенства России среди молодёжи (2011)
 победитель первенства России (2006)
 серебряный призёр международной матчевой встречи (2006, Киев)
 участница чемпионатов Европы 2013 (Гётеборг) и 2014 (Цюрих)
 участница чемпионатов мира (2013 (Москва), 2014 (Сопот) и 2015 (Пекин).

Тренера Евгений Куницын (первый тренер до 2010 года), а с 2010 — Алексей Комаров.

Примечания

Ссылки 

 «„Сказочникам“ пора определиться, на чьей они стороне»
 Наталья Аристархова
 НАТАЛЬЯ АРИСТАРХОВА: «Я ВООБЩЕ НИ НА ЧТО НЕ РАССЧИТЫВАЛА»
 Наталья Аристархова: «Классное сочетание — зеленый и колючий или зеленое и кислое»

Бегуны на средние дистанции России